Biografies: Marta de Betània, germana de Maria Magdalena i Llàtzer de Betània, considerada santa a diverses confessions cristianes 
 Toponímia:
 Colòmbia: Santa Marta (Colòmbia), capital del departament del Magdalena
 Espanya:
 Santa Marta de los Barros, municipi de la província de Badajoz, a Extremadura
 Santa Marta del Cerro, municipi de la província de Segòvia, a Castella i Lleó
 Santa Marta de Magasca, municipi de la província de Càceres, a Extremadura 
 Santa Marta de Tormes, municipi de la província de Salamanca, a Castella i Lleó
 Cubillas de Santa Marta, municipi de la província de Valladolid, a Castella i Lleó
 Església de Santa Marta
 Portugal: Santa Marta de Penaguião, municipi del districte de Vila Real (subregió del Douro, regió del Nord)